Fareydūnshahr (persiska: Fereydūnshahr, فریدونشهر) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Esfahan, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Teheran. Fareydūnshahr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fareydūnshahr är kuperad västerut, men österut är den bergig. Terrängen runt Fareydūnshahr sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Khoshkeh Rūd,  meter över havet,  km norr om Fareydūnshahr. Runt Fareydūnshahr är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Fareydūnshahr är det största samhället i trakten. Trakten runt Fareydūnshahr består i huvudsak av gräsmarker. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Esfahan (provins)